Donjeux (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Donjeux (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia